Chris Miller peut désigner :
  (1942-), un écrivain américain ;
  (1965-), un joueur de football américain ;
 Chris Miller (1968-), un acteur et réalisateur américain ;
 Chris Miller (1975-), un acteur et réalisateur américain ;
  (1983-), un acteur, réalisateur et compositeur américain ;
 Chris Miller (1989-), un pilote automobile américain.